Армаві́р () — назва кількох географічних об'єктів у Вірменії та Росії:

Армавір — місто, адміністративний центр марзу Армавір.
 Армавір — одна з історичних столиць Вірменії, що була розташована у марзі Армавір, між селами Армавір та Нор-Армавір на місці урартського міста Аргіштіхінілі.
 Армавір — марз (область).
 Армавір — село.
 Нор-Армавір () — село.

Армавір — місто в Краснодарському краї Російської Федерації, назване на честь стародавнього Армавіра.

Цікаві факти 
У містах України (як і решти країн кол. СРСР) є вулиці з назвою Армавірська, зокрема, у Києві, Донецьку, Львові, Кривому Розі тощо; причому у Львові назва є стародавньою, тобто походить від назви стародавнього Армавіра.

Інше 
 «Армавір» — радянська сюрреалістична кінодрама 1991 року.